Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji China Open 2014, poslední události kategorie Premier Mandatory v sezóně, nastoupilo šedesát hráček. Z kvalifikace postoupilo osm hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, jenž kvůli zranění levého kolene musela ve čtvrtfinálovém utkání z turnaje odstoupit.

Semifinalistky z wuchanského turnaje Wuhan Open 2014, hraného v týdnu předcházejícím pekingské události – Petra Kvitová, Eugenie Bouchardová, Elina Svitolinová a Caroline Wozniacká, obdržely volný los do druhého kola.

Soutěž ženské dvouhry vyhrála čtvrtá nasazená Ruska Maria Šarapovová, která ve finále porazila turnajovou trojku Petru Kvitovou, která po triumfu v čínském Wu-chanu hrála druhé finále v řadě. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 6–4 a 2–6, rozhodl o vítězce až závěrečný třetí set, ve kterém Šarapovová díky jednomu brejku zvítězila 6–3. V probíhající sezóně tak, po titulech ze Stuttgartu, Madridu a French Open, triumfovala na druhé ze čtyř událostí druhé nejvyšší kategorie Premier Mandatory. Díky vítězství, a neobhajování žádných bodů, se na žebříčku WTA ze 6. října 2014 posunula před Petru Kvitovou a Simonu Halepovou na druhé místo. Celkově dosáhla na 33. singlový titul kariéry. Hlavní rozhodčí finále byla Řekyně Eva Asderakiová.

Nasazení hráček 
 Serena Williamsová (čtvrtfinále, odstoupila kvůli zranění levého kolene)
 Simona Halepová (čtvrtfinále, odstoupila kvůli zranění levé kyčle)
 Petra Kvitová ''(finále)
 Maria Šarapovová (vítězka)
 Agnieszka Radwańská (2. kolo)
 Caroline Wozniacká (2. kolo)
 Angelique Kerberová (3. kolo)
 Eugenie Bouchardová (2. kolo)
 Ana Ivanovićová (semifinále)
 Jelena Jankovićová (1. kolo)
 Sara Erraniová (1. kolo)
 Jekatěrina Makarovová (3. kolo)
 Lucie Šafářová (3. kolo)
 Flavia Pennettaová (2. kolo)
 Andrea Petkovicová (3. kolo)
 Venus Williamsová (3. kolo, odstoupila kvůli virovému onemocnění)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Varvara Lepčenková
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2=10
| RD2-team2=

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2014